Eric Harris – 18-letni uczeń Columbine High School, odpowiedzialny za masakrę w tej szkole razem z Dylanem Kleboldem
 Dylan Klebold – 17-letni uczeń Columbine High School, odpowiedzialny za masakrę w tej szkole razem z Erikiem Harrisem